Нумерий Фабий ():
 Нумерий Фабий Амбуст;
 Нумерий Фабий Бутеон (консул) - консул в 247 до н. э., коллега Луция Цецилия Метелла (в будущем - верховного понтифика);
 Нумерий Фабий Бутеон (претор) - претор в 173 до н. э. Его провинцией стала Ближняя Испания, куда он не добрался, скончавшись по пути;
 Нумерий Фабий Вибулан;
 Нумерий Фабий Пиктор.